Yelverton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Yelverton, Norfolk, ort i England, 
 Yelverton, Devon, ort i England,